Петрова Наталія:
 Петрова Наталія Володимирівна (нар. 1970, Київ) — російська актриса театру і кіно, кінорежисер, сценарист.
 Петрова Наталія Володимирівна (художниця) (нар. 01.08.1950, Харків) — радянська і українська художниця, живописець. Член СХ України. 
 Петрова Наталія Григорівна (1945, Харків) — радянська кіноактриса, підприємниця.
 Наташа Петрова (1951) — болгарська спортсменка, веслувальниця на байдарці, учасниця Олімпійських ігор, чемпіонка і призерка чемпіонатів світу.

Примітки